Die dritte Auflage des Badminton-Europapokals fand 1980 im deutschen Mülheim an der Ruhr statt. Hierbei setzte sich der englische Außenseiter Wimbledon SBC gegen den dänischen Favorit Hvidovre BC durch. Im Halbfinale unterlag der gastgebende 1. BV Mülheim dem dänischen Meister sehr deutlich, während im anderen Halbfinalspiel die Engländer weitaus mehr Mühe mit den schwedischen Verein BMK Aura hatten.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 www.sbg.ac.at (englisch)

1980
Europapokal
Europapokal 1980